Два корабля Королевского флота носили название HMS Prince William:

 HMS Prince William — 4-пушечный бот; захвачен в 1665; отбит голландцами в 1666.
 HMS Prince William — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший испанский Guispuscoana. Захвачен в 1780; превращен в блокшив в 1791; разобран в 1817.